Юрамайя () — вид вымерших млекопитающих, известный по окаменевшим остаткам юрского периода (оксфордский век) из отложениях Ляонина (КНР). Типовой и единственный вид в роде Juramaia.

Описание 
Юрамайя известна по голотипу BMNH PM1143, хранящемуся в Пекинском музее естественной истории, — почти полностью сохранившийся скелет, включающий неполный череп с полным набором зубов. Скелет был найден в Дасигоу, Цзяньчан, формация Тяоцзишань. Родовое название Juramaia (буквально — юрская мать) таксон получил в 2011 году.

Таксономия 
Находка этого скелета удревнила историю плацентарных млекопитающих на 35 млн лет по сравнению с прежними представлениями.

Согласно современным кладистическим представлениям, родственные отношения юрамайи таковы:

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Ссылки 
 'Jurassic Mother' Found in China: Discovery News.
 Juramaia sinensis — 160-Million-Year-Old Fossil Pushes Back Mammal Evolution.
 Бабушка млекопитающих сверила молекулярные часы.

Вымершие плацентарные
†
Млекопитающие юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2011 году